Wielki Dział – szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim
 Wielki Dział – wzniesienie na Roztoczu